Il doppio  del Men's Rimouski Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Treat Conrad Huey e Vasek Pospisil erano i detentori del titolo, ma Huey quest'anno non ha partecipato.

Pospisil ha fatto coppia con Adil Shamasdin, raggiungendo i quarti di finale.

Tomasz Bednarek e Olivier Charroin hanno battuto in finale Jaan-Frederik Brunken e Stefan Seifert 6–3, 6–2 i.

Teste di serie

  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (semifinali)
  Vasek Pospisil /  Adil Shamasdin (quarti di finale)

  Tomasz Bednarek /  Olivier Charroin (campioni)
  Colin Ebelthite /  John-Patrick Smith (ritiro)

Tabellone

Note 
 

Men's Rimouski Challenger 2012